«Военная литература» (Милитера) — один из самых крупных военно-исторических ресурсов на русском языке, некоммерческий проект, созданный для интересующихся литературными источниками на военную тематику. Существует с 2001 года как отдельный проект Библиотеки Максима Мошкова.

Общая информация 
Электронный библиотечный проект «Военная литература» собрал в себе множество текстов, имеющих отношение к военной истории и истории войн, и постоянно пополняется новыми материалами. Среди источников — первоисточники, архивные материалы, мемуары, исследования, проза и поэзия, биографические работы, пропагандистские материалы, статьи, книги по истории техники и оружия, уставы и наставления и другие. Все книги и документы публикуются с указанием источника, в большинстве текстов сохраняется разбиение на страницы, как в исходнике, что является удобным при использовании их в работе.

Цели и задачи проекта 
Как отмечает писатель В. А. Давыдов, первоисточники для историка очень важны. В советский период они были доступны не всем. Сейчас с архивами куда проще. Но всё равно это трата времени и сил, и чем больше людей тратятся на добывание одного и того же документа, тем бессмысленнее эта трата. Поэтому и существует проект «Милитера».

Библиотека 
На сайте представлено собрание текстов, имеющих отношение к военной истории и истории войн. К ним относятся различные первоисточники, архивные документы, мемуары, исследования, проза и поэзия, биографические работы, пропагандистские материалы, статьи, книги по истории техники и оружия, уставы и наставления и другое. В основном представлены тексты о периоде Второй мировой войны.

Тексты публикуются с указанием источников, сохраняются примечания и ссылки, по возможности сохраняется пагинация (разбиение на страницы). Поэтому имеется возможность их использовать при написании учебных и исследовательских работ, приводя ссылки с «точностью» до номера страницы.

Материалы на Милитере структурированы по нескольким разделам. В «Первоисточниках» размещаются сборники документов, протоколы и стенограммы. В ближайшем будущем создатель проекта (О. Рубецкий) планирует публиковать на сайте собрания сочинений государственных деятелей.

Популярность проекта среди специалистов 
Индекс цитирования Яндекса: 2900, Google PageRank: 6. Упоминается в каталогах электронных библиотек, представленных на сайтах различных государственных и коммерческих образовательных учреждений.

Максим Мошков сделал следующий рейтинг сайтов военной тематики русскоязычного интернета:

Сайтов довольно много, интересных и хорошо сделанных — ВИФ2, «Десантура», «Генштаб», «Солдат удачи» и десятки других. Самый-самый, на мой взгляд — «Милитера» Олега Рубиса — содержит библиотеку с огромным количеством оцифрованной литературы по прошедшим войнам. Рекомендую всем, кто хоть немного интересуется военной тематикой.

Как отмечает А. А. Вассерман, на форуме сайта «Милитера» найдётся множество интересных обсуждений исторических документов и мемуаров, выложенных в библиотеке сайта.

В частности, на информацию с сайта Милитера ссылается в своём труде американский историк, доцент колорадского университета, Дэвид Шнеер.

Примечания

Ссылки 
 
 

Военная история
Историография Второй мировой войны
Исторические сайты
Рунет
Сайты по алфавиту
Электронные библиотеки России
Сайты, появившиеся в 2001 году